Teen veut littéralement dire en anglais, les âges en teen ou pratiquement se terminant par teen, donc de treize à dix-neuf, ce qui revient à l'adolescence. Le terme  en est l'équivalent. Le teenager désigne l'adolescent.

Musique
A*Teens, groupe suédois
The Teens, groupe allemand
Teen Choice Awards, cérémonie de remise de prix
Teen Age Riot single
Teen pop, courant de musique

Film et TV
Teen movie
Teen Titans Go! (série télévisée d'animation)
Teen Patti, film indien
Teen Wolf (série télévisée)

Concours
Miss Teen USA, nombreux concours par état aux USA.
Miss Teen Viêt Nam etc.

Livres
Teen Titans (comics), bande dessinée de super héros
Teen, nombreux magazines
Teen Vogue, magazine
Teen Spirit, livre de Virginie Despentes

Humanitaire
Teen Challenge, société humanitaire

Autre
  synonyme.